Четверико́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Четвериков, Александр Владимирович (род. 1972) — политик, предприниматель.
 Четвериков, Борис Дмитриевич (1896—1981) — советский писатель.
 Четвериков, Виталий Павлович (1933—1983) — белорусский кинорежиссёр.
 
 Четвериков, Дмитрий Иванович (1858—1910) — русский купец и промышленник, благотворитель, потомственный почётный гражданин.
 Четвериков, Иван Пименович (1880—1969) — русский религиозный философ, профессор.

См. также